Шим — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Шим, Эдуард Юрьевич (настоящая фамилия Шмидт; 1930—2006) — советский и российский писатель, драматург и сценарист, поэт-песенник.
 Шим, Эндрю (род. 1983) — английский киноактёр американского происхождения.

Другое 
 ШИМ — широтно-импульсная модуляция.
 Шим — сокращённое название регулировочных шайб, служащих для установки зазора и преднатяга во вращающихся деталях (в частности, главных парах ведущих мостов на автомобильном транспорте).